Der kalte Tod steht für:
 Tatort: Der kalte Tod, deutscher Kriminalfilm von 1996 aus der Reihe Tatort (Folge 343)
 Der Prag-Krimi: Der kalte Tod, Kriminalfilm von 2018 aus der Reihe Der Prag-Krimi (Folge 2)
 Der kalte Tod (1995), Folge 5 der Mystery-Fernsehserie Outer Limits – Die unbekannte Dimension, siehe Outer Limits – Die unbekannte Dimension/Episodenliste #Staffel 1
 Der kalte Tod (2001), Folge 98 der Krimiserie Im Namen des Gesetzes, siehe Im Namen des Gesetzes/Episodenliste#Staffel 8
 Der kalte Tod (2008), Folge 150 der Polizeiserie Küstenwache, siehe Küstenwache (Fernsehserie)/Episodenliste #Staffel 12
 Der kalte Tod (2009), Folge 159 der Krimiserie SOKO Leipzig, siehe SOKO Leipzig/Staffel 9
 Der kalte Tod (Roman), Science-Fiction-Roman des britisch-amerikanischen Autors Charles Sheffield aus dem Jahr 1992
 Der kalte Tod (Rollenspielabenteuer), Rollenspielabenteuer von 2013, siehe Aborea #Veröffentlichungen

Siehe auch:
 Kalter Tod